Acharia može označavati:
 Acharia (Animalia), rod leptira iz porodice Limacodidae
 Acharia (Plantae), biljni rod iz porodice Achariaceae